San Francisco de Paula bezeichnet:
 San Francisco de Paula (Gran Canaria), Ortschaft auf Gran Canaria, Spanien
 San Francisco de Paula (Havanna), Stadtteil von Havanna, Kuba, Municipio San Miguel del Padrón

Siehe auch:
 São Francisco de Paula